|-
| (211901) 2004 JE55||||10 травня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211902) 2004 KO14||||23 травня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211903) 2004 LT6||||11 червня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211904) 2004 LJ14||||11 червня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211905) 2004 LK20||||12 червня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211906) 2004 LR28||||14 червня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211907) 2004 NL4||||14 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211908) 2004 NK33||||12 липня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (211909) 2004 PN9||||6 серпня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (211910) 2004 PG105||||6 серпня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (211911) 2004 QX6||||21 серпня 2004||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (211912) 2004 QP17||||25 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211913) 2004 RZ207||||11 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211914) 2004 RM251||||14 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211915) 2004 SJ9||||18 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211916) 2004 SN61||||23 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211917) 2004 TG8||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Столова Гора||Дж. Янґ
|-
| (211918) 2004 TY20||||11 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211919) 2004 TW36||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211920) 2004 TL73||||6 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211921) 2004 TQ86||||5 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211922) 2004 TE103||||6 жовтня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (211923) 2004 TE173||||8 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211924) 2004 TW275||||9 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211925) 2004 TD323||||11 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211926) 2004 UF11||||21 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211927) 2004 VE6||||3 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211928) 2004 VX11||||3 листопада 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (211929) 2004 VB13||||3 листопада 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (211930) 2004 VM20||||4 листопада 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (211931) 2004 VP25||||4 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211932) 2004 VR80||||3 листопада 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (211933) 2004 XN4||||2 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211934) 2004 XT6||||2 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211935) 2004 XB8||||2 грудня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (211936) 2004 XY18||||8 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211937) 2004 XP20||||8 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211938) 2004 XR25||||9 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (211939) 2004 XV36||||11 грудня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (211940) 2004 XU50||||14 грудня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (211941) 2004 XQ60||||12 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211942) 2004 XM64||||2 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211943) 2004 XP78||||10 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211944) 2004 XD79||||10 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211945) 2004 XT82||||11 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211946) 2004 XF92||||11 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211947) 2004 XL101||||14 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211948) 2004 XL110||||14 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211949) 2004 XE119||||12 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211950) 2004 XM121||||14 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (211951) 2004 XC127||||14 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211952) 2004 XA145||||13 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211953) 2004 XL149||||15 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211954) 2004 XB161||||14 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211955) 2004 XG162||||15 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211956) 2004 XZ165||||2 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211957) 2004 YA4||||16 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211958) 2004 YT7||||18 грудня 2004||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (211959) 2004 YT17||||18 грудня 2004||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (211960) 2004 YC27||||20 грудня 2004||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (211961) 2004 YG36||||18 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211962) 2005 AD7||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (211963) 2005 AB8||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (211964) 2005 AJ8||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (211965) 2005 AN12||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (211966) 2005 AS12||||6 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211967) 2005 AQ15||||6 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211968) 2005 AZ15||||6 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211969) 2005 AK17||||6 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211970) 2005 AQ17||||6 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211971) 2005 AT17||||6 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211972) 2005 AZ17||||6 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211973) 2005 AB18||||6 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211974) 2005 AA22||||6 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211975) 2005 AO23||||7 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211976) 2005 AL26||||12 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211977) 2005 AX26||||13 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211978) 2005 AU29||||8 січня 2005||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (211979) 2005 AM31||||11 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211980) 2005 AE33||||12 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211981) 2005 AA38||||13 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211982) 2005 AE38||||13 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (211983) 2005 AE43||||15 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211984) 2005 AZ43||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211985) 2005 AT44||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211986) 2005 AV44||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211987) 2005 AG45||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211988) 2005 AF58||||15 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211989) 2005 AO58||||15 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211990) 2005 AX58||||15 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211991) 2005 AQ60||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211992) 2005 AV61||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211993) 2005 AR69||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211994) 2005 AK70||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211995) 2005 AT73||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211996) 2005 AL76||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211997) 2005 AV76||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211998) 2005 BC3||||16 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211999) 2005 BH6||||16 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (212000) 2005 BU8||||16 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

211900